Wangdue Phodrang (district), een district in Bhutan
Wangdue Phodrang (plaats), een plaats in Bhutan
Wangdue Phodrang (dzong), een dzong in Bhutan